Сезон Білоруської Екстраліги 2015—2016 — 24-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Регулярний чемпіонат стартував 3 вересня 2015 року. В сезоні 2015—16 брали участь дванадцять клубів. Чемпіоном всьоме став столичний клуб Юність-Мінськ.

Регулярний сезон

Група А

Група Б

Плей-оф

Посилання 
 Екстраліга — Федерація хокею Республіки Білорусь  
 Плей-оф  

2015—2016
Білорусь
Білорусь